Malla (Bolivia), een gemeente in Bolivia
 Malla (Estland), een dorp in Estland
 Malla (Spanje), een gemeente in Spanje
 Malla (dynastie), een dynastie die heerste over Nepal
 Malla (koninkrijk), een voormalig koninkrijk in Tibet